Diese Liste enthält Feldhandballspiele der ungarischen Feldhandballnationalmannschaft der Männer.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel an neutralem Ort
 WM = Weltmeisterschaft

Liste der Spiele 
Direkt zu Jahr: 1931 – 1935 – 1941 – 1947 – 1950 – 1955

Quellen:
 Deutschland und DDR
 Österreich
 Ungarn

Statistik

Einzelnachweise 

Ungarn (Manner)
!Manner